Села:
 Остапівка — Миколаївська область, Арбузинський район
 Остапівка — Миколаївська область, Новоодеський район
 Остапівка — Полтавська область, Лубенський район
 Остапівка — Полтавська область, Миргородський район
 Остапівка — Черкаська область, Золотоніський район
 Остапівка — Чернігівська область, Варвинський район
 Остапівка — Чернігівська область, Менський район